Орден Гражданских заслуг — название государственных наград ряда стран:

 Орден Гражданских заслуг — награда Бурунди
 Орден Гражданских заслуг — награда Испании
 Орден Гражданских заслуг — награда Марокко
 Орден «За гражданские заслуги» — награда Сирия
 Орден Гражданских заслуг — награда Франции
 Орден Гражданских заслуг Баварской короны — награда Баварии